Colpo proibito (The Irish in U.S.) - film del 1935 diretto da Lloyd Bacon
Colpo proibito (The Come On) - film del 1956 diretto da Russell Birdwell